Geluk (emotie), de positieve emotie van het 'gelukkig zijn'
Geluk (kans), voorspoed, d.w.z. dat het toeval iemand beter dan gemiddeld beloont
Gelug, een van de vijf hoofdscholen binnen het Tibetaans boeddhisme

Personen:
Constantijn Geluk (1974), Nederlands voorganger en christelijk spreker
Jan Geluk (1950), Nederlands politicus, landbouwer en ondernemer
Leonard Geluk (1970), Nederlands politicus
Guus Geluk, een stripfiguur uit de wereld van Donald Duck